Gallinago bezeichnet:

 Bekassinen, Gattung aus der Familie der Schnepfenvögel
 (8764) Gallinago, Asteroid